Кубок Хорватии по футболу 1993/1994 () — 3-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

1993/1994
Спорт в Хорватии в 1993 году
Спорт в Хорватии в 1994 году
Хорватия
Хорватия